Farsinella är ett släkte av insekter. Farsinella ingår i familjen Dericorythidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Farsinella